Super Collider е четиринадесети студиен музикален албум на траш метъл групата Megadeth, който е издаден на 4 юни 2013 г. от Tradecraft Records. Достига 6-о място в класацията Билборд 200, най-високо място от издадения през 1994 г. Youthanasia. До март 2014 г. са продадени около 80 000 копия в САЩ.

Състав 
 Дейв Мъстейн – китара и вокали
 Крис Бродерик – китара
 Дейвид Елефсън – бас китара
 Шон Дровър – барабани

Песни

Външни препратки 
 Официална страница

Музикални албуми от 2013 година
Албуми на Мегадет